Qeqertarsua Ilorleq bezeichnet:
 Qeqertarsua Ilorleq (Insel, Tasiusaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Qeqertarsua Ilorleq (Insel, Tasiusaq Ilorleq) (auch Tasiusap Qeqertarsua Ilorleq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland